Gronk peut faire référence à :
Rob Gronkowski, (né en 1989), joueur de football américain.
Gronk, un humanoïde obèse appartenant à l'univers de Marvel Comics.

Voir aussi 
 Monika Gronke (née en 1952), iranologue et islamologue allemande.